

Patronyme 

 Léopold Levert (1819-1882) peintre français ;
 Charles Levert (1825-1899), homme politique français ;
  (1942-), chanteur américain (The O'Jays).
 Louise Tondreau-Levert (1949-), auteure québécoise de littérature jeunesse ;
 René Levert (1933-2010), ingénieur du son français ;
 Gerald (1966-2006) et Sean Levert (1968-2008), chanteurs, auteurs et compositeurs américains, associés à Marc Gordon dans le groupe de R'n'B .

Odonyme 
 Rue Levert, voie parisienne du .